The Unborn kan syfta på:

 The Unborn (film)
 The Unborn (musikalbum) – ett musikalbum av den finländska gruppen Mors principium est